Нижнее Инхело — село в Ботлихском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Нижнее Инхело как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено в 4 км к юго-востоку от села Ботлих, на правом берегу реки Андийское Койсу.

Население 

Населено — каратинцами.

Примечания 

Населённые пункты Ботлихского района
Муниципальные образования Ботлихского района
Сельские поселения Дагестана